Artème est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
Artème est un prénom masculin.

Artémi en poitevin.

Artème peut être un patronyme.

Saints chrétiens

Saints catholiques et orthodoxes 
 Artème de Rome († 304), avec Bianca ou Candida ou Candide son épouse et Pauline leur fille, martyrs à Rome sous Dioclétien ; fêtés le 6 juin. 
 Artème d'Antioche († 363), ou Artémios ou Challita pour les Coptes et les Maronites, gouverneur militaire d'Alexandrie et de l'Égypte, martyr à Antioche sous Julien ; fêté le 20 octobre.

Saints et bienheureux catholiques

Saints orthodoxes 
 Artème de Vierkol († 1545), en Russie.

Autres personnalités portant ce prénom 
 Artème  d'Alexandrie († 1852), pape et patriarche orthodoxe d'Alexandrie et de toute l'Afrique du  au

Personnage(s) de fiction 
 Artème Balachov, un marin dans le film Les Marins de Kronstadt.

Références